Dzień Czarnego Słońca – komiks z serii XIII, autorstwa  Jeana Van Hamme’a (scenariusz) i Williama Vance’a (rysunki). Po raz pierwszy ukazał się w roku 1985 w czasopiśmie Spirou w numerze od 2462 do 2465.

Album ten ukazał się w Polsce w roku 2000 nakładem wydawnictwa Siedmioróg.

Fabuła komiksu 
Trzynastka zjawia się w bazie wojskowej poszukując męża Kim Rowland. Rozpoznany przez jej pracowników jako zaginiony kapitan Steve Rowland zostaje tam siłą zatrzymany. Na miejsce przybywa generał Ben Carrington i również rozpoznaje w nim swojego najlepszego żołnierza jednostki SPADS. Generał podejmuje decyzję aby porucznik Jones odwiozła Steve’a Rowlanda do jego domu. Trzynastka dowiaduje się, iż ma sparaliżowanego ojca – Jeremiego Rowlanda bogatego posiadacza ziemskiego, który ożenił się ze swoją młodą pielęgniarką Felicity. Ogromnym majątkiem zarządza młodszy brat ojca – Matt. Pojawienie się zaginionego syna wzbudza niechęć u jego wuja i macochy. W posiadłości pojawia się pułkownik Amos, który przypomina Trzynastce, iż w dalszym ciągu będzie szukał zleceniodawców zabicia prezydenta Sheridana. Steve dzięki analizie zdjęcia i pomocy siostrzeńca odnajduje miejsce dokąd zmierza Indianin, postanawia się tam udać, prosi o pomoc generała Carringtona. Wtedy Steve odkrywa, że jego ojciec został zamordowany. Wuj Matt ogłusza Trzynastkę a potem ginie z rąk nielojalnej sojuszniczki pielęgniarki Felicity. Ta wzywa policję i sama strzela do siebie pozorując napad Trzynastki. Steve'owi udaje się uciec z rodzinnego domu dzięki pomocy porucznik Jones i generała Carringtona. Dociera do miejsca gdzie czeka na niego jego żona Kim (ma wytatuowany w tym samym miejscy znak co Trzynastka tylko z rzymską liczbą XVII), lecz ta po chwili znika, a pojawiają się policjanci aresztujący Trzynastkę. Wyrok sądu brzmi – dożywotni pobyt w zakładzie psychiatrycznym pod specjalnym nadzorem.

Tożsamość Trzynastki w drugim tomie 
 Alan Smith – imię i nazwisko jakim Trzynastka przedstawia się w jednostce wojskowej.
 kapitan Steve Rowland – imię i nazwisko oraz stopień, pod którym służył w wojsku i tak zwraca się do niego generał Ben Carrington.
 Jake – tym imieniem zwraca się do niego Kim Rowland.

Bibliografia 
 Jean Van Hamme, William Vance: XIII, Tam, dokąd zmierza Indianin. Wrocław: Siedmioróg, 2000.

Przypisy 

XIII